Ōnohara bezeichnet:

 Ōnohara (Kagawa), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kagawa
 Ōnohara-jima, eine Inselgruppe in der japanischen Präfektur Tokio

Onohara ist der Familienname folgender Personen:

 Hideki Onohara (* 1968), japanischer Leichtathlet
 Kazuya Onohara (* 1996), japanischer Fußballspieler